Wacław Przeździecki ist der Name folgender Personen:

* Wacław Przeździecki (Fußballspieler) (1907–1979), polnischer Fußballspieler 
 Wacław Jan Przeździecki (1883–1964), polnischer General